Název Svatojánská lípa nese několik památných stromů vysazených zpravidla poblíž sakrálních staveb:
 Svatojánská lípa (Dobřichovice) – u sochy svatého Jana Nepomuckého, okres Praha-západ
 Svatojánská lípa (Kadaň) – u sochy svatého Jana Peregrinského, okres Chomutov